Магарил (Магарилл) — еврейская фамилия.

 Магарил (Яаков бен Моше Леви Молин, 1365—1427) — германский талмудист и законоучитель.
 Магарил, Евгения Марковна (Магарилл, 1902—1987) — советская художница.
 Магарил, Ромен Зеликович (род. 1931) — российский нефтехимик, доктор технических наук.
 Магарилл, Софья Зиновьевна (1900—1943) — советская актриса.
 Магарил-Ильяев, Георгий Георгиевич (род. 1944) — российский математик.